Маунт Анджел (англ. Mount Angel, также Mt. Angel) — город в округе Марион, штат Орегон, США . Город расположен в 29 км к северо-востоку от Сейлема, штат Орегон, по шоссе Oregon Route 214 . Население, согласно переписи 2010 года составляет 3 286 человек. Маунт Анджел входит в Сейлемский метрополитенский статистический ареал.

История 

Поселение на месте нынешнего города Маунт Анджел было заложено в 1850 году Бенджамином Кливером (англ. Benjamin Cleaver), позднее разработавшим планировку будущего города, которому изначально было дано название Рой (англ. Roy). В 1881 году была введена в эксплуатацию железнодорожная станция, названная Филлмор (англ. Fillmore) в честь железнодорожного служащего. В следующем году в городе было открыто почтовое отделение «Рой» (англ. Roy), однако, все эти названия со временем были изменены.

Преподобный отец Адельхельм Одерматт (ориг. Adelhelm Odermatt) из Ордена св. Бенедикта, приехал в Орегон в 1881 году с контингентом монахов-бенедиктинцев из Энгельберга (ориг. Engelberg), Швейцария, чтобы основать новое представительство ордена на территории США. Посетив несколько мест, он обнаружил, что Лоун-Бьютт (англ. Lone Butte) является идеальным местом для нового аббатства, и вскоре после этого стал служить в нескольких местных римско-католических приходах, примерно в то же время в этом районе поселилось большое количество иммигрантов из Баварии . Благодаря его усилиям, в 1883 году город, почтовое отделение и близлежащая возвышенность Лоун-Бьютт стали известны как Маунт Анджел (Mount Angel является английским переводом названия города Engelberg). Одерматт также основал аббатство Маунт Анджел, являвшееся бенедиктинским монастырём и школой. В 1884 году аббатство было окончательно перенесено в Маунт Анджел.

Город Маунт Анджел был официально учреждён 3 апреля 1893 года. Почтовое отделение Святого Бенедикта (штат Орегон) было открыто на территории аббатства.

Аббатство Маунт Анджел до сих пор находится на одноимённой горе Анджел (англ. Mount Angel). Первоначально, на языке индейцев племени Калапуйя эта возвышенность имела название Тапаламахо (ориг. — Tapalamaho), что переводится как «Гора Причастия». По просьбе архиепископа Орегон-Сити в 1889 году аббатство открыло семинарию Mount Angel для обучения священников. Первоначальные деревянные постройки у подножия холма были уничтожены пожаром в 1890-х годах, а еще один разрушительный пожар в 1926 году поглотил второй монастырь — внушительное пятиэтажное здание из черного базальта на вершине холма. Нынешнее здание монастыря было построено в 1928 году, а вслед за ним возвели и другие постройки, в том числе библиотеку, построенную финским архитектором Алваром Аалто в 1970 году. В 2007 году к церкви аббатства была пристроена колокольня с восемью колоколами, один из которых является самым большим качающимся колоколом на всём Тихоокеанском Северо-Западе США .

Женское монашеское объединение «Сестры Ордена св. Бенедикта» (монастырь «Queen of Angels», штат Орегон) было основано в 1882 году, и с тех пор религиозная деятельность объединения ведётся на всей территории долины Уилламетт (англ. Willamette Valley). Монахини преподают в школах и приходах; работают советниками, капелланами и ассистентами священников. Некоторые монахини также являются ремесленниками, поварами и садовниками. Сообщество «Сестры Ордена св. Бенедикта» является спонсором Молитвенного центра Шалом и Приюта Святого Иосифа.

География 
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города составляет . На территории города нет водоёмов.

Маунт Анджел находится в водоразделе реки Паддинг . Город расположен на линеаменте Гейлc-Крик / Маунт Анджел и на разломе Маунт Анджел, геофизической структурной зоне, простирающейся в северо-западном направлении. Деятельность людей в районе разлома вызвала землетрясение Скоттс-Миллс в 1993 году, которое значительно повредило различные строения в городе, в частности приходскую церковь .

Климат 
В этом регионе умеренно теплое и сухое лето со средней месячной температурой не выше  . Согласно системе классификации климата Кёппена, в Маунт Анджел преобладает средиземноморский климат с теплым летом, который на климатических картах обозначается аббревиатурой Csb .

Демография

Перепись населения 2000 г. 
Согласно данным переписи 2000 года в городе насчитывались 3121 человек, 1059 домохозяйств и 661 семья. Плотность населения составляла 1255,9 чел/км². В городе находилось 1124 жилых здания со средней плотностью расположения 452,1 ед/км². Расовый состав города был белым на 75,65 %, афроамериканцем на 0,45 %, коренным американцем на 0,93 %, азиатом на 0,19 %, жителем островов Тихого океана на 0,10 %, представителем других рас на 17,85 % и представителем двух или более рас на 4,84 %. Латиноамериканцы или латиноамериканцы любой расы составляли 27,84 % населения.

Средний годовой доход домохозяйства в городе составлял $36,293, а средний годовой доход семьи — $45,650. Средний годовой доход составлял $33,523 у мужчин и $21,442 у женщин. Годовой доход на душу населения в городе составлял $15,535. Около 10,3 % семей и 16,3 % всего населения города находились за чертой бедности, в том числе 16,6 % лиц моложе 18 лет и 20,2 % лиц в возрасте 65 лет и старше.

Перепись населения 2010 г. 
По данным переписи 2010 года в городе насчитывалось 3 286 человек, 1 205 домохозяйств и 707 семей. Плотность населения составляла 1 112,9 чел/км². В административных границах города находилось 1 282 жилых здания со средней плотностью расположения 434,2 ед/км². Расовый состав населения города: 82,6 % — белые американцы, 26,1 % — латиноамериканцы, 1,0 % — индейцы, 0,5 % — афроамериканцы, 0,5 % — азиаты, 12,1 % — представители других рас, 3,3 % — представители двух и более рас.

В городе насчитывалось 1 205 домохозяйств, из которых в 33,9 % проживали дети в возрасте до 18 лет. В 44,4 % домохозяйств проживали супружеские пары, в 10,3 % — женщина без мужа, в 4,0 % — мужчина без жены, и в 41,3 % — проживающие не являлись семьями. В 37,1 % домохозяйств в городе проживает один человек, а в 27,2 % проживают одинокие люди в возрасте 65 лет и старше. Среднее количество проживающих в одном домохозяйстве составило 2,56 человека, а средний размер семьи — 3,44 человека.

Средний возраст жителей города составил 37,1 лет. По данным переписи 27 % жителей были моложе 18 лет; 8,3 % были в возрасте от 18 до 24 лет; 23,7 % — от 25 до 44 лет; 20 % — от 45 до 64 лет; и ещё 20,9 % населения города относились к возрастной категории 65 лет и старше. В городе проживало 48,3 % мужчин и 51,7 % женщин.

Экономика 
По состоянию на 2000 год пятью крупнейшими работодателями в Маунт-Анджел были Wilco, Бенедиктинский медицинский центр в Провиденсе, Mt.Angel Towers, Highland Laboratories и школьный округ Маунт-Анджел .

Искусство и культура

Ежегодные культурные мероприятия 
Маунт Анджел известен своим ежегодным Октоберфестом. Октоберфест в Маунт Анджел является крупнейшим в своем роде мероприятием на Тихоокеанском Северо-Западе США. Посещаемость выросла с 39 000 человек во время первого проведения мероприятия в 1966 году, до 375 000 человек к концу 1980-х. Октоберфест включает в себя пивные и винные сады, спортивные турниры и гонки, выставки декоративно-прикладного искусства, фермерский рынок, общественные обеды, где можно попробовать блюда из колбас и квашеной капусты, а также широкий ассортимент еды, игр и развлечений.

Музеи и другие достопримечательности 
В Маунт Анджел располагаются исторический монастырь Queen of Angels, которым до сих пор управляют «Сестры Ордена св. Бенедикта» , и католическая церковь Святой Марии, построенная в 1912 году. Оба здания занесены в Национальный реестр исторических мест США (NRHP). Кузнечная мастерская Windischar’s General Blacksmith Shop — еще одна достопримечательность города, внесенная в список NRHP.

В марте 2006 года власти города объявили о планах построить 15-метровый глокеншпиль . Построенный к Октоберфесту 2006 года, этот глокеншпиль является крупнейшим в Соединенных Штатах. Четырехэтажный глокеншпиль, расположенный на углу улиц Чарльз и Гарфилд, является частью апарт-комплекса Edelweiss Village.

Образование 

Город находится в юрисдикции школьного округа Маунт Анджел с тремя школами, в который входит Средняя школа Джона Ф. Кеннеди .

Colegio César Chávez (исп.) — колледж, функционировавший в формате «колледж без стен» в Маунт Анджел с 1973 по 1983 год. «Колледж без стен» — понятие, означающее учебное заведение, предоставляющее студентам более широкий спектр форматов обучения (например, дистанционное обучение) и учебных программ, тем самым выделяясь на фоне стандартных ВУЗов, в которых преобладает более строгий и формальный подход к организации учебного процесса. В то время Colegio был единственным в стране латиноамериканским колледжем с четырёхлетним сроком обучения. Учебное заведение поддерживал активист мексикано-американского происхождения Сезар Чавес, который дважды лично посещал колледж. В 1978 году колледж выпустил больше мексикано-американских студентов, чем Орегонский государственный университет и Университет Орегона вместе взятые. Одним из известных выпускников колледжа является Сиприано Феррел, который позже основал профсоюз сельскохозяйственных рабочих Орегона Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste. В середине 1980-х бывшая территория и здание Colegio были выкуплены частным лицом и переданы в дар монахиням Ордена св. Бенедикта. В наши дни в здании бывшего Colegio и его общежитий функционирует приют Св. Иосифа (англ. St. Joseph Shelter), который курируют «Сестры Ордена св. Бенедикта» .

Средства массовой информации 
В Маунт Анджел выходит еженедельная газета Silverton Appeal Tribune, которая по средам печатается в журнале Statesman Journal, ежемесячные публикации Our Town и Our Town Life , а так же еженедельное издание Woodburn Independent .

Инфраструктура

Транспорт

Автомагистрали 
Через Маунт Анджел проходит шоссе «Oregon Route 214». Ближайшая крупная автомагистраль, Interstate 5 (сокр. I-5), расположена в 16 км к западу от города.

Железнодорожный транспорт 
Грузовые и пассажирские перевозки в Маунт Анджел обеспечивается Willamette Valley Railway.

Воздушный транспорт 
Ближайший аэропорт — Государственный аэропорт Аврора (англ. Aurora State Airport) в Авроре.

Коммунальные услуги 
Водоснабжение и работу канализации обеспечивают муниципальные власти города Маунт Анджел. Природный газ поставляет компания NW Natural, а электроэнергию — Portland General Electric .

Здравоохранение 
Ближайшая больница — Silverton Hospital в Сильвертоне, в 6 км от Маунт Анджел.

В популярной культуре 
 Город Маунт Анджел был местом действия (в титрах указанный как Маунт Анджел, Массачусетс) фильма 1973 года производства ABC «Isn’t It Shocking?».
 В сериале «Emberverse», снятом С. М. Стирлингом, Маунт Анджел и находящиеся в городе монашеские ордены св. Бенедикта являются центром постапокалиптического сообщества, борящегося за выживание во время «Перемен» (англ. «The Change») — события, отбросившего технологии на средневековый уровень.

Источники

Ссылки 
 City of Mt. Angel (официальный сайт)
 Внесение Mount Angel в справочник «Oregon Blue Book»
 Dethlefs, Ted. «City of Mt. Angel». Энциклопедия штата Орегон.
 Торговая палата Маунт Анджел